KBR, Inc. — американская инженерно-строительная и сервисная компания. Один из ведущих подрядчиков Министерства обороны США. Образована в результате слияния строительных подразделений групп Halliburton и Dresser Industries — компаний Brown & Root и M.W. Kellogg, после поглощения группой Halliburton группы Dresser Industries. Во втором квартале 2007 года было завершено выделение компании KBR из группы Halliburton.

История

История компании M.W. Kellogg 
Компания M.W. Kellogg была основана Моррисом Вудрафом Келлогом (англ. Morris Woodruff Kellogg) в Нью-Йорке в 1901 году. В 1905 году компания была преобразована в корпорацию, и её главный офис переведен в Нью-Джерси. В 1970 году компания перевела свою штаб-квартиру в Хьюстон (штат Техас).

Первоначально основным бизнесом компании M.W. Kellogg было строительство электростанций. Затем она расширила свой профиль деятельности, занявшись строительством нефтеперерабатывающих установок по заказу корпораций Texas Company (Texaco) и Standard Oil of Indiana.

В 1970-х годах M.W. Kellogg стала первой западной строительной компанией, получившей строительный подряд в КНР. Компания построила крупные комплексы по производству аммиачных удобрений в КНР, Индонезии и Мексике, завод Сжиженного природного газа (СПГ) в Алжире и два регазификационных терминала в США, один из крупнейших в мире заводов по производству Сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Кувейте и др.

В 1987 году компания M.W. Kellogg была приобретена американской группой Dresser Industries.

История компании Brown & Root 
Компания была основана в 1919 году братьями Германом (Herman) и Джорджем (George) Браунами (Brown), а также женой Германа — Маргарет Рут (Margaret Root) и её братом Дэном Рутом (Dan Root). Отсюда и название компании Brown & Root. Первый крупный контракт был получен в 1922 году на восстановление 4 мостов в Техасе, смытых наводнением.

Brown & Root в годы Великой депрессии сильно ослабла дошло до того что в 1932 году вынуждена была заниматься вывозом мусора в Хьюстоне. В декабре 1936 года Brown & Root получила контракт на строительство дамбы Маршалл-Форд на техасской реке Колорадо. Следующим проектом стало строительство военной базы в Корпус-Кристи (Техас) стоимостью 90 млн долларов. Сотрудничество с Министерством обороны США во время Второй мировой войны продолжилось заказом на строительство военных кораблей; для этого было создано новое судостроительное подразделение Brown Shipbuilding Company. За годы войны компания построила около 700 кораблей на сумму в 500 млн долларов.

По результатам Второй мировой войны Brown & Root стала одной из крупнейших строительных компаний США, уже в 1946 году были получены контракты на восстановление Гуама, строительство нескольких промышленных предприятий, а в следующем году — на строительство первой в мире нефтедобывающей платформы в открытом море. Международная экспансия началась в 1951 году с Канады, в следующем году был получен контракт в Венесуэле, в 1958 году — в Таиланде (Плотина Бхумибол) и Австралии (Гидрокомплекс Сноуи). Также в 1951 году компания освоила новое для себя направление — строительство крупных нефтехимических комплексов, один для Celanese Corporation в 1951 году, второй для Union Carbide в 1952 году. В 1960 году компания была выбрана в качестве подрядчика для проекта «Мохол», а в 1961 году — для проектирования и строительства космического центра в Техасе.

Герман Браун умер от разрыва сердца в ноябре 1962 года. Именно тогда встал вопрос о приобретении Brown & Root нефтесервисной компанией Halliburton. Сделка стоимостью 32,6 млн долларов была оформлена в конце 1962 года. С этого времени для Brown & Root возрасла роль проектов в нефтегазодобывающее отрасли, в частности в 1966 году она осуществила строительство двух подводных нефтепроводов, один в Северном море, другой у берегов Кувейта.

Конец 1970-х годов был отмечен для компании юридическими проблемами, её обвиняли в картельном сговоре (штраф составил 90 млн долларов) и в завышении стоимости контракта на строительство АЭС Саус-Тексас (в 1985 году компании пришлось заплатить по иску 750 млн долларов). Из крупных проектов этого периода были тоннель Эйзенхауэра в штате Колорадо и первая в мире башенная платформа на оттяжках в Мексиканском заливе. В конце 1980-х годов были куплены две инженерно-строительные компании (Howard Humphreys и CF Braun), открыты филиалы в Восточной Европе, реализованы проекты в Китае и Кувейте. В 1992 году KBR получила первый контракт на снабжение и обеспечение деятельности армии США по программе Logistics Civil Augmentation Program — . В 1998 году после слияния Halliburton и  были объединены и их строительные дочерние структуры, Kellogg и Brown & Root, в результате образовалась Kellogg Brown & Root (KBR).

История компании KBR Inc. 
В 1996 году KBR заключила контракт на обеспечение деятельности сил SFOR на Балканах. В 1999—2000 годах KBR принимала участие в строительстве военной базы США Кэмп-Бондстил на территории Косово.

В 2001 году KBR заключила контракт LOGCAP III на снабжение и обеспечение деятельности армии США по программе Logistics Civil Augmentation Program, который продолжался до 2007 года. Четвёртый контракт (с 2007 года) был поделен между тремя компаниями, KBR, DynCorp и Fluor Corporation.
 
KBR принимает активное участие в снабжении и обеспечении группировки войск ISAF в Афганистане в ходе войны в Афганистане, при этом часть сотрудников являются жителями Афганистана.

KBR принимала активное участие в снабжении и обеспечении группировки американских войск в Ираке в ходе войны в Ираке. В первой половине 2007 года, в Ираке находилось свыше 50 тыс. сотрудников KBR (из них, лишь около 14 тыс. являлись гражданами США). По состоянию на начало 2008 года, в Ираке находилось свыше 54 тыс. сотрудников KBR. По состоянию на начало февраля 2008 года, 97 сотрудников KBR были убиты в Ираке, неустановленное количество было ранено. В дальнейшем потери продолжались.

В 2008 году KBR работала на территории Грузии.

С 2002 года компания активно работает на территории России, имея не менее 2-х подразделений в Москве и Ленинградской области.

Деятельность компании 
Выручка компании за 2021 год составила 7,34 млрд долларов, из них 70 % пришлось на Правительство США (в основном Министерство обороны и НАСА), 7 % — на Правительство Великобритании. Предприятия компании имеются в США, Великобритании, Австралии, Индии, Саудовской Аравии и Бахрейне.

Подразделения компании по состоянию на 2021 год:
 Правительственные подряды — выполнение подрядов для правительств США, Великобритании и Австралии, включая научно-исследовательскую работу, создание прототипов, тестирование и проверку, закупку товаров и др.; основной специализацией является оборонная и аэрокосмическая отрасли; 84 % выручки.
 Экологичные технологии — решения в сферах производства удобрений, нефтепереработки, нефтехимии, химического производства и энергосберегающих технологий; 16 % выручки.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Инжиниринговые компании США
Строительные компании США
Военные компании США